Pfyffer ist der Familienname folgender Personen:

 Alphons Pfyffer (1753–1822), Schweizer Politiker
 Alphons Maximilian Pfyffer von Altishofen (1834–1890), Schweizer Architekt
 Casimir Pfyffer (1794–1875), Schweizer Politiker
 Eduard Pfyffer (1836–1908), Schweizer Maler
 Franz Ludwig Pfyffer (1716–1802), Schweizer Topograf und Modellbauer
 Hans Pfyffer von Altishofen (1866–1953), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Jakob Pfyffer-Feer (1745–1809), Schweizer Politiker und Militär

 Josef Jakob Xaver Pfyffer zu Neueck (1798–1853), Schweizer Beamter, Politiker und Autor
 Ludwig Pfyffer von Altishofen (1524–1594), Schweizer Militärführer und Politiker
 Louis Pfyffer von Wyher (1783–1845), Schweizer Architekt
 Niklaus Pfyffer (1836–1908), Schweizer Maler und Radierer

Pfyffer steht für:
 Pfyffer (Berg), Erhebung in der Schweiz

Siehe auch:
 Pfiffer
 Pfyffer von Altishofen, Schweizer Patriziergeschlecht
 Pfyfferhus, Gebäude in Wettingen, Kanton Aargau, Schweiz